«Le Port» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Francia 
  Le Port,  comuna del departamento de Ariège.
  Le Port,  comuna del departamento de ultramar de La Reunión.
  Le Port-Marly,  comuna del departamento de Yvelines.